Llista d'asteroides del 171001 al 172000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|171001-171100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|171101-171200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|171201-171300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|171301-171400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|171401-171500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|171501-171600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|171601-171700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|171701-171800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|171801-171900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|171901-172000 [ modifica]

|-
|}